Wild and Peaceful (album Kool & the Gang)
 Wild and Peaceful (album Teeny Marie)